Mark II (, «Марка II», «Модель II») — обозначение ряда разнообразных образцов техники. В частности:

 Mark II (1916) — британский «ромбовидный» тяжёлый танк
 Vickers Medium Mark II (1925) — британский средний танк
 Mk II (крейсерский танк) (1938) — британский крейсерский танк
  (1947) — американский электромеханический компьютер
 Toyota Mark II (1968–2004) — легковой автомобиль японской компании «Toyota»
 Canon EOS-1D Mark II, Canon EOS-1Ds Mark II, Canon 7D Mark II и Canon EOS 5D Mark II — фотоаппараты компании Canon.
 Volkswagen Scirocco#Второе поколение Mark II